Rebscher  ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Rebscher (* 1954), Vorsitzender der DAK
 Wilhelm Rebscher (1919–2008), deutscher Politiker (FDP)
 Joachim Rebscher ist der Geburtsname des deutschen Schauspielers Joachim R. Iffland